Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1956. Tävlingen hölls på naturis på Misurinasjön. Den hölls lördag den 28 januari 1956.

Fyrtiosju skridskoåkare från sjutton nationer deltog.

Medaljörer

Rekord 
Dessa rekord (i sekunder) gällde inför tävlingen.

(*) Rekordet noterat på höghöjdsbana (minst 1 000 meter över havet) och på naturis.

Jevgenij Grisjin tangerade sitt eget världsrekord.

Resultat 
Jevgenij Grisjin satte nytt världsrekord sex dagar före denna tävling på samma bana. Han tangerade sin världsrekordtid och vann guldmedalj.

Jurij Michajlov och Johnny Sands fullföljde inte efter fall.

Källor 

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1956